José Roberto Guzzo (São Paulo, 10 de julho de 1943), mais conhecido como J.R. Guzzo, é um jornalista brasileiro, colunista  dos jornais O Estado de São Paulo, Gazeta do Povo e da Revista Oeste, publicação da qual integra também o conselho editorial.

Carreira
Em 1964, José Roberto Guzzo foi subsecretário da edição paulista do jornal Última Hora. Tornou-se funcionário da Editora Abril em 1968 e entre os anos de 1976 e 1991 foi diretor de redação da revista VEJA, na qual voltou a trabalhar, desta vez como colunista, a partir de 2008. Para Guzzo, a atividade de um editor se definine por aquele "que seleciona e chama para si a responsabilidade de escolha do que é relevante para o público do veículo em que trabalha, observando a ordem de importância, apresentando o assunto de forma atraente e estimulando assim o consumo dessa informação. O editor cria significado sobre os fatos." Em novembro de 2012, entretanto, o jornalista se viu envolvido numa polêmica em torno de um artigo na revista VEJA, cujo teor foi considerado homofóbico.

Em nota no próprio website, o deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro Jean Wyllys criticou o artigo de Guzzo, apesar de dizer que não pretendia "ampliar a voz dos imbecis".

"O site de notícias e a revista semanal Oeste, ambos disponíveis unicamente em formato digital, nascem com a intenção de propor ao público a oferta de três serviços”, escreveu Guzzo, no primeiro parágrafo do texto em que detalha os objetivos da Oeste. “Informação sobre fatos relevantes para a sua vida, como pessoas e como cidadãos, na política, na economia e nos acontecimentos centrais da atualidade; textos escritos por profissionais que têm paixão pelo desafio de entender a realidade; e o compromisso, por parte de todos os que escrevem aqui, de esforçar-se, no máximo de suas possibilidades, para saber do que estão falando na hora de escrever alguma coisa.”''

Jornalistas de São Paulo
Colunistas da revista Veja
Naturais de São Paulo